Sono diverse le costruzioni fortificate e i castelli italiani battezzati Castel Leone:
Castel Leone (Leonburg) a Lana (BZ)
Castel Leone a Montemignaio (AR)
Castel Leone a Castiglione di Sicilia (CT)

Castel Leone è anche uno dei tre castelli dalla cui unione, nel 1248, nacque il comune di Amandola (AP)